Aziz Kumbi est un homme politique congolais (Congo-Kinshasa) né le  et mort le  à Bruxelles.

Biographie

Références 

Personnalité politique congolaise (RDC)
Naissance en janvier 1947
Décès en février 2006
Décès à Bruxelles
Décès à 59 ans